«Isla (de) San Lorenzo» puede referirse a:

Geografía 
  en Estados Unidos
 Isla San Lorenzo, en Alaska.
  en México
 Isla San Lorenzo, en Baja California.
  en Perú
 Isla San Lorenzo, en Callao.